Ву́лиця Гео́ргія На́рбута — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Георгія Нарбута — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Георгія Нарбута — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Георгія Нарбута — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Георгія Нарбута (до 21.02.2023 р. вулиця Курська)  - вулиця в місті Чернігів 
 Провулок Георгія Нарбута (до 21.02.2023 р. провулок Курський)  - провулок в місті Чернігів.

 Вулиця Георгія Нарбута — зникла вулиця в місті Київ, існувала у місцевості Біличі.

Див. також 
 Вулиця Нарбутівська (Черкаси)

Вулиці, названі на честь людей